Zaligverklaring
Het eeuwige heil deelachtig, zie eeuwig leven en heil